She – mniejszość narodowa w Chinach
 She – singel zespołu Green Day
 She – polska grupa muzyczna
 SHE – międzynarodowy port lotniczy położony w Shenyang (Chińska Republika Ludowa)
 SHE () – standardowa elektroda wodorowa